Burda poate fi:

 Burda, sat în județul Bihor, Transilvania, România
 Burda Style, revistă de modă publicată în 89 de țări
 Burda România, companie media din România